Сукоби између Гоктурака и Сасанидског царства укључују: 
Први персијско-туркијски рат (588)
Други персијско-туркијски рат (619)
Трећи персијско-туркијски рат (627–629)
Вишезначни индекси
Ратови Сасанидског царства